Die 50. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden zwischen dem 6. und dem 17. März 2019 im schwedischen Östersund statt.

Die Wettkämpfe wurden wieder im Rahmen des Weltcups ausgetragen, die Ergebnisse der Meisterschaften flossen damit auch in die Weltcupwertungen mit ein. Zum ersten Mal seit 2013 sind wieder alle Disziplinen des Weltcups auch Teil der Weltmeisterschaften, da die Single-Mixed-Staffel in das Wettkampfprogramm aufgenommen wurde. Anders als im Welt- und IBU-Cup üblich findet sie nicht am gleichen Tag wie die Mixed-Staffel statt.

2018 wurden wegen der Olympischen Winterspiele keine Biathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Wahlergebnis 
Gegen die Mitbewerber aus Italien, Tschechien und Russland sicherte sich Östersund am 7. September 2014 im österreichischen St. Wolfgang den Zuschlag für die Austragung der Weltmeisterschaften.
Nach 1970 und 2008 werden die Titelkämpfe zum dritten Mal in dem schwedischen Ort ausgetragen.

Zeitplan

Veranstaltungsort 

Östersund liegt am Storsjön, dem fünftgrößten See Schwedens, und ist Hauptort der gleichnamigen Gemeinde sowie Hauptstadt der Provinz Jämtlands län.

Die Wettbewerbe fanden im Östersunds skidstadion statt. Hier werden in der Regel jährlich im Dezember die ersten Rennen im Rahmen des Biathlon-Weltcups ausgetragen, zudem war Östersund Ausrichter der Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 und 2008.

Eröffnungsfeier und Medaillenvergaben fanden jeweils um 20:19 Uhr am Rathausplatz von Östersund statt, die Medaillenvergaben am letzten Wettkampftag und die Schlussveranstaltung wurden direkt im Stadion abgehalten.

Teilnehmer 
Einige der amtierenden Weltmeister und Medaillengewinner der WM 2017 sowie der Olympischen Spiele 2018 nahmen an den Weltmeisterschaften 2019 nicht teil.

Die Goldmedaillengewinner Lowell Bailey, Anton Schipulin, Nadseja Skardsina, Darja Domratschawa und Marie Dorin-Habert hatten ihre Karriere bereits beendet.

Andere Athleten wie beispielsweise die Deutschen Maren Hammerschmidt und Simon Schempp sowie die Tschechin Gabriela Koukalová waren aufgrund von Erkrankungen oder Verletzungen zur Zeit der Titelkämpfe nicht aktiv oder konnten sich nicht für die Titelkämpfe qualifizieren.

Weitere Medaillengewinner, die ihre Karriere beendet haben oder aus anderen Gründen nicht an den Weltmeisterschaften teilnahmen, waren unter anderem Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen, Daniel Mesotitsch und Jean-Guillaume Béatrix.

Startquoten
Die Vergabe der Startquoten für die Weltmeisterschaften orientiert sich an der Regelung der Startquoten des Weltcups 2018/19, es gibt jedoch eine andere Verteilung der Quotenplätze. Die besten 15 Nationen der Nationencupwertung des vergangenen Winters erhalten vier Startplätze, die Nationen auf den Rängen 16 bis 25 drei und die Nationen auf den Rängen 26 bis 30 zwei Startplätze. Zudem vergibt die IBU bis zu zehn Wildcards an Nationen ohne Quotenplatz, pro Nation werden jedoch nur maximal zwei Wildcards vergeben.

Da sich die Startquoten an den Nationencuppunkten des Vorjahres orientieren, kann es für eine Nation unterschiedliche Quoten für die Damen- und Herrenmannschaft geben.

Die zur WM 2017 eingeführte Regeländerung gilt auch für die Titelkämpfe 2019, in diesem besonderen Fall ist die Grundlage für die Vergabe von zusätzlichen Startplätzen der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Der Goldmedaillengewinner des Sprints Arnd Peiffer sowie der Gewinner des Verfolgungswettkampfes Martin Fourcade erhalten für das Sprintrennen in Östersund persönliches Startrecht, Deutschland und Frankreich dürfen zusätzlich zu diesen beiden Athleten ihre vier Quotenplätze voll ausschöpfen. Bei den Damen hat Laura Dahlmeier sowohl Sprint als auch Verfolgung gewonnen, in diesem Fall darf Deutschland Dahlmeier und vier weitere Athletinnen beim Sprint ins Rennen schicken. Die Goldmedaillengewinner der Einzel- und Massenstartrennen erhalten für den jeweiligen Wettkampf bei den Weltmeisterschaften ebenfalls persönliches Startrecht.

Medaillenspiegel

Wettkämpfe

Männer

Sprint 10 km 

Weltmeister 2017: Olympiasieger 2018: 

Start: Samstag, 9. März 2019, 16:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 104 Athleten, nicht beendet: 1

Verfolgung 12,5 km 

Weltmeister 2017: Olympiasieger 2018: 

Start: Sonntag, 10. März 2019, 16:30 Uhr

Gemeldet: 60 Athleten, nicht am Start: 2, disqualifiziert: 1

Der litauische Athlet Vytautas Strolia wurde gem. Punkt 5.6.s der IBU Disziplinarregeln („Den Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen für das Schießen, die in Artikel 8.5 der IBU Veranstaltungs- und Wettkampfregeln definiert sind“) disqualifiziert.

Einzel 20 km 

Weltmeister 2017: Olympiasieger 2018: 

Start: Mittwoch, 13. März 2019, 16:10 Uhr

Gemeldet: 103 Athleten, nicht am Start: 1, nicht beendet: 4

Massenstart 15 km 

Weltmeister 2017: Olympiasieger 2018: 

Start: Sonntag, 17. März 2019, 16:00 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athleten

Staffel 4 × 7,5 km 

Weltmeister 2017:  (Alexei Wolkow, Maxim Zwetkow, Anton Babikow, Anton Schipulin)Olympiasieger 2018:  (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström)

Start: Samstag, 16. März 2019, 16:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 26 Nationen, überrundet: 4

Frauen

Sprint 7,5 km 

Weltmeisterin 2017: Olympiasiegerin 2018: 

Start: Freitag, 8. März 2019, 16:15 Uhr

Gemeldet: 95 Athletinnen, nicht am Start: 1, nicht beendet: 1

Die österreichische Biathletin Lisa Hauser schoss im stehenden Anschlag auf die Scheiben der Schießbahn 30, obwohl sie auf Schießbahn 29 stand. Crossfire ist ein Regelverstoß im Biathlon, obwohl Hauser alle Scheiben – jedoch die falschen – traf, musste sie fünf Strafrunden laufen, da alle Ziele ihrer Schießbahn nicht getroffen wurden und verpasste so auch die Qualifikation für das Verfolgungsrennen. Ohne diesen Fehler hätte sich Hauser im Bereich einer Top-10-Platzierung bewegt.

Verfolgung 10 km 

Weltmeisterin 2017: Olympiasiegerin 2018: 

Start: Sonntag, 10. März 2019, 13:45 Uhr

Gemeldet: 60 Athletinnen, nicht am Start: 5, überrundet: 3

Einzel 15 km 

Weltmeisterin 2017: Olympiasieger 2018: 

Start: Dienstag, 12. März 2019, 15:30 Uhr

Gemeldet: 95 Athletinnen, nicht am Start: 2

Massenstart 12,5 km 

Weltmeisterin 2017: Olympiasiegerin 2018: 

Start: Sonntag, 17. März 2019, 13:15 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athletinnen

Staffel 4 × 6 km 

Weltmeisterinnen 2017:  (Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier)Olympiasiegerinnen 2018:  (Nadseja Skardsina, Iryna Kryuko, Dsinara Alimbekawa, Darja Domratschawa)

Start: Samstag, 16. März 2019, 13:15 Uhr

Gemeldet 23 Nationen, überrundet: 4

Mixed

Mixed-Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km 

Weltmeister 2017:  (Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer, Simon Schempp)Olympiasieger 2018:  (Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade)

Start: Donnerstag, 7. März 2019, 16:15 Uhr

Gemeldet und am Start: 26 Nationen, überrundet: 7

Single-Mixed-Staffel 6 km + 7,5 km 

Weltmeister 2017: nicht im ProgrammOlympiasieger 2018: nicht im Programm

Start: Donnerstag, 14. März 2019, 17:10 Uhr

Gemeldet 29 Nationen, nicht am Start: 1, überrundet: 5

Weblinks 

 Offizieller Webauftritt (schwedisch, englisch)

Einzelnachweise 

2019
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 2019